Irciniidae är en familj av svampdjur. Irciniidae ingår i ordningen Dictyoceratida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Irciniidae 106 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Irciniidae